Дивізіон 2: 1940–41 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм), ІФК Ескільстуна, ГАІС Гетеборг і Гальмстад БК.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм) і ГАІС Гетеборг.

Турнірні таблиці

Північна група 1940–41 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||12||3||3||49||20||+29||27
|-
|2||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||12||3||3||38||20||+18||27
|-
|3||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||12||1||5||49||24||+25||25
|-
|4||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||9||3||6||41||30||+11||21
|-
|5||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||8||3||7||34||43||-9||19
|-
|6||style="text-align: left;"|Лудвіка ФфІ
|18||6||3||9||51||42||+9||15
|-
|7||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|18||6||3||9||23||36||-13||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Гуфорс АІФ
|18||5||3||10||23||44||-21||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"| «Вертанс» ІК (Стокгольм)
|18||4||4||10||24||33||-9||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Нинесгамнс ІФ
|18||1||4||13||11||51||-40||6
|}

Східна група 1940–41 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Ескільстуна
|18||15||2||1||75||21||+54||32
|-
|2||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||9||3||6||42||34||+8||21
|-
|3||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||9||2||7||33||25||+8||20
|-
|4||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||8||2||8||31||27||+4||18
|-
|5||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||8||2||8||42||45||-3||18
|-
|6||style="text-align: left;"|Фінспонгс АІК
|18||8||2||8||39||46||-7||18
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||6||5||7||26||38||-12||17
|-
|8||style="text-align: left;"|М'єльбю АІФ
|18||5||4||9||21||34||-13||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Гускварна ІФ
|18||5||2||11||27||37||-10||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Еребру ФФ
|18||4||2||12||23||52||-29||10
|}

Західна група 1940–41 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ГАІС Гетеборг
|18||14||2||2||48||16||+32||30
|-
|2||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||10||4||4||57||32||+25||24
|-
|3||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|18||9||5||4||36||30||+6||23
|-
|4||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||9||3||6||49||32||+17||21
|-
|5||style="text-align: left;"|Скара ІФ
|18||9||2||7||44||38||+6||20
|-
|6||style="text-align: left;"| «Лундбю» ІФ (Гетеборг)
|18||8||1||9||36||45||-9||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Деє ІК
|18||7||1||10||31||44||-13||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||6||1||11||33||35||-2||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Варбергс БоІС
|18||3||3||12||28||52||-24||9
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Арвіка БК
|18||3||2||13||26||64||-38||8
|}

Південна група 1940–41 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||13||2||3||44||20||+24||28
|-
|2||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||12||0||6||56||24||+32||24
|-
|3||style="text-align: left;"|Кальмар АІК
|18||9||3||6||42||41||+1||21
|-
|4||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||9||2||7||40||38||+2||20
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Крістіанстад
|18||6||5||7||41||42||-1||17
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||6||4||8||36||34||+2||16
|-
|7||style="text-align: left;"| БК «Ландора» (Ландскруна)
|18||6||4||8||26||44||-18||16
|-
|8||style="text-align: left;"|Улофстремс ІФ
|18||6||3||9||34||40||-6||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Вернаму
|18||5||2||11||24||40||-16||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Мальме БІ
|18||3||5||10||22||42||-20||11
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм) - ІФК Ескільстуна 3-0, 2-4, 3-1
 ГАІС Гетеборг - Гальмстад БК  3-0, 2-2

«Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм) та ГАІС Гетеборг підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1940 у Швеції
1941 у Швеції